Saint-Mard – comune francese nel dipartimento dell'Aisne
 Saint-Mard – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Mard – comune francese nel dipartimento della Somme
 Saint-Mard – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Saint-Mard – comune francese nel dipartimento di Senna e Marna